O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1982 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 31ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os oito melhores iriam a um octogonal, de onde saía o campeão. Os quatro últimos da primeira fase jogavam um torneio da morte, no qual o último colocado era rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1983 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1983 e a Copa Interclubes UNCAF de 1983

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1982 na Guatemala